Ашан може да се односи на:

 Ашан (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Ашан (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел